Gibberidea — рід грибів. Назва вперше опублікована 1870 року.

Класифікація 
До роду Gibberidea відносять 106 видів:

Примітки

Джерела 
 Fuckel, L. 1870. Symbolae mycologicae. Beiträge zur Kenntniss der Rheinischen Pilze. Jahrbücher des Nassauischen Vereins für Naturkunde. 23-24:1-459 - P.168

Роди грибів